

Доджвілл — місто, штат Вісконсин
 Доджвілл — місто, штат Вісконсин